

Топоніми 
 Оґуті — містечко в Японії, у префектурі Айті.

Персоналії 
Оґуті — поширене японське прізвище:
 Оґуті Такахіса  — японський саночник
Оґуті — японський самурайський рід.